La Peñita kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 La Peñita, Tamaulipas, 
 La Peñita, San Luis Potosí, 
 La Peñita, Guanajuato, San Luis de la Paz, 
 La Peñita, Michoacán de Ocampo, Acuitzio, 

Robotskapade Mexikoförgreningar